Дистрато (, катаревуса Δίστρατον, Дистратон) може да се отнася за:

 Дистрато, до 1928 година Бряза, Вряза, влашко село в дем Коница, Гърция;
 Дистрато, до 1956 Пистяна, Пистена, село в дем Централна Дзумерка, Гърция.